Yutong est une entreprise chinoise spécialisée dans la construction d'autobus et d'autocars, notamment électriques utilisant des piles à hydrogène, avec une branche industrielle investie dans les engins de chantier.

Histoire 
Zhengzhou Bus Repair Factory a été fondé en 1963. Elle est inscrite à la Bourse de Shanghai en 1997 et devient ainsi la première compagnie de bus cotée en Chine.En 1998, Yutong Industrial Park est mis en service avec un investissement de 400 millions de CNY.Le volume annuel de vente a dépassé dix mille unités pour la première fois en 2002.Yutong devient la première entreprise chinoise de bus à exporter des pièces de CKD en 2005 à la suite du lancement de sa stratégie de marché à l'étranger. En 2006, elle devient la première entreprise détenant le certificat pour l’exemption de l'inspection d'importation et d'exportation dans l’industrie automobile de Chine.

En 2009, la ligne d'électrodéposition cathodique avancée internationale est mise en place. Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. Specialty Vehicle Branch est fondé. L’Usine de nouvelles Énergies de Yutong est mise en service en 2012.Yutong lance la marque ReCtrl, sur l'économie de carburant et de la technologie des nouvelles énergies, l'année suivante (2013).

En septembre 2018, le constructeur Yutong Bus enregistre des ventes cumulées à 90 000 autobus et autocars des énergies nouvelles, notamment en France, au Royaume-Uni, en Bulgarie, en Islande, au Chili et à Macao, en Chine. Entre 2016 et 2019, le volume annuel des ventes de Yutong d'autobus et d'autocars s'établit aux alentours de  unités.

En 2018 également, la société gagne un appel d'offres de 25 bus à hydrogène, pour les Jeux olympiques d'hiver de 2022, à Zhangjiakou. Les bus ont une autonomie de 500 Km et un temps de recharge compris entre 10 et 15 minutes. Ils peuvent également démarrer par une température de -30 °C. 2 lignes sont alors commencé à Zhengzhou, dans la province du Henan, sur la ligne 727, comme démonstrateur. 20 bus supplémentaires sont déployés par la suite sur cette ligne.

Produits 

Yutong propose une gamme complète de produits allant de 5m à 25m et couvrant différents marchés sectoriels (Grand tourisme, tourisme, interurbain, scolaire et urbain).
Son réseau de vente couvre plus de 130 pays et régions (Russie, Arabie Saoudite, Ghana, Soudan, Cuba, Venezuela, Pérou, Israël, Macédoine, France, Corée du Nord, Singapour et Philippines, etc.)

En France, la marque est distribuée par l'importateur Dietrich Carebus Group, qui propose notamment le modèle de bus urbain électrique E12LF. En 2016, l'importateur annonce la conclusion d'un accord avec la marque chinoise afin de rapatrier l'assemblage et la production des packs électriques en France

Le premier centre de pièces détachées en Europe s'ouvre à Lens en France en août 2020, grâce à leur nouveau partenaire, la société française de logistique TWV Express dont la centrale organisatrice est située dans l'unité urbaine de Béthune.

Distinctions 
Yutong est devenu la première entreprise de véhicules à énergie nouvelle à remporter le prix national chinois du progrès scientifique et technologique (Technology Progress Award) en 2015, certificat une nouvelle fois acquis en 2019. L'entreprise est classée  dans le Top 100 des entreprises leaders dans les industries émergentes stratégiques de la Chine en 2019.
2015 : National Science and Technology Progress Award
2019 : National Science and Technology Progress Award

Chiffres de vente (Autobus + Autocars)

Industrie dans la machinerie lourde 
Une autre branche du groupe Yutong est Yutong Heavy Industries, fondée en 2003, qui est responsable du développement des machines de construction. Dans cette division, il y a plus de 1 500 employés qui ont développé environ 120 produits.

Produits ;
Camions bennes basculantes d'exploitation minière 
Chariots élévateurs à roues 
Engins de terrassement 
Grues hydrauliques 
Compacteurs 
Pelles-rétro

Notes et références

Voir aussi 
 Yutong City Master
 BYD

Lien externe 
 

Entreprise du secteur des transports ayant son siège en Chine
Entreprise fondée en 1963
Entreprise ayant son siège dans le Henan
Constructeur de bus
Fabricant d'engins de construction